Гороватки  — топоним:

Беларусь 
 Гороватки — деревня, Бельковщинский сельсовет, Верхнедвинский район, Витебская область
 Гороватки — деревня, Кохановичский сельсовет, Верхнедвинский район, Витебская область